Titus Menenius Lanatus är ett namn som burits av flera romare:

 Titus Menenius Lanatus (konsul 477 f.Kr.), romersk politiker
 Titus Menenius Lanatus (konsul 452 f.Kr.), romersk politiker